Владислав I Пшемисл (, 1065 - Праг, 12. април 1125) је био војвода Чешке. Био је син Вратислава II и Свјатославе Пољске.

Породично стабло 

Рођени 1065.
Умрли 1125.
Пшемисловићи
Војводе Чешке